Isle steht für:
 Isle, 255 km langer Nebenfluss der Dordogne in Frankreich

Isle ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden:
in Frankreich:
 Isle (Haute-Vienne) im Département Haute-Vienne
 Isle-Aubigny im Département Aube
 Isle-Aumont im Département Aube
 Isle-et-Bardais im Département Allier
 Isle-Saint-Georges im Département Gironde
 Isle-sur-Marne im Département Marne

in den Vereinigten Staaten:
 Isle (Minnesota), Ort in Minnesota

ISLE steht für:
 ISLE-Verfahren, ein laserinduziertes Ätzen

Siehe auch:
 Belle-Isle
 L’Isle
 Lisle
 De l’Isle
 Delisle
 De Lisle
 Ile
 Isles
 The Isle